Front démocratique national peut désigner :
 Bodoland : Front démocratique national de Bodoland ;
 Corée du Sud : Front démocratique national anti-impérialiste ;
 Yémen : Front démocratique national.

Voir aussi 
 Front national démocratique populaire au Mali